Vargoses Guntuni () foi um nacarar do clã Guntuni do . Quando eclodiu a Rebelião de , manteve-se leal ao xá  . Segundo Lázaro de Parpi, após os armênios conseguirem grande vitória contra os persas, foi enviado por Satanás para ludibriar o católico  , o marzobã   e Baanes, relatando uma suposta derrota dos rebeldes e os nomes dos nacarares mortos em combate.

Bibliografia 

 

Família Guntuni
Armênios do século V
Rebelião de Baanes I Mamicônio